Награды Тюменской области — награды субъекта Российской Федерации учреждённые Правительством Тюменской области, согласно Закону Тюменской области от 15 февраля 1999 № 82 «О наградах и почётных званиях Тюменской области».

Награды и почётные звания Тюменской области являются формой поощрения жителей области, коллективов и организаций независимо от их организационно-правовых форм, признания их заслуг в деятельности, направленной на достижение экономического, социального и культурного благополучия населения области, за высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд, признание выдающихся заслуг в сфере общественной и государственной деятельности.

Перечень наград

Высшая награда

Знаки отличия и медали

Грамоты и благодарности

Почётные звания

Памятные и юбилейные награды

Примечания

См. также 
 Государственные награды Российской Федерации
 Правительственные награды Российской Федерации
 Ведомственные награды Российской Федерации

Ссылки 
 Областные медали и знаки Тюменской области / heraldicum.ru
 Система наград РФ и Тюменской области 

Тюменская область
Списки наград по субъектам Российской Федерации